Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 60:

 60 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 60 Dywizjon Artylerii 5 BPdes i 5 BOW (1951-1958)

Zobacz też
 60 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej imienia Generała Dywizji Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera